Mehmedić est un patronyme bosniaque composé du prénom Mehmed et du suffixe patronymique slave -vić (« fils de Mehmed »).

Il est porté notamment par :
  (né en 1955), homme politique bosnien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque